Zoomer může být:

 elektronika
 Zoomer (NES doplněk) – periferní joystick pro Nintendo Entertainment System
 Robotická hračka pro psy

 média
 ZoomerMedia – kanadská mediální skupina

 hudba
 Zoomer Radio – kanadská rádiová stanice (též známá jako CFZM)
 Zoomer (album) – album vytvořené Schneider TM
 Zoomer (skladba) – skladba vytvořená duem Les Jumo
 At Mount Zoomer – album vydané Wolfem Paradem

 ostatní
 Bývalá filadelfská rozvozová služba, nyní spojená se společností EatStreet
 Alternativní označení pro skupinu lidí spadající do Generace Z